Александр Константинович Минятов (1908, Москва — 28 апреля 1937) — российский учёный-математик, специалист в области теоретической механики.

Семья 
Родился в семье адвоката К. А. Минятова. Не ранее 1917 семья переехала в Тюмень, затем (после расстрела К. А. Минятова в 1918) — в Томск.

Брат — Виктор Константинович Минятов — инженер, преподаватель Кемеровского горного института.

Образование 
Окончил математическое отделение физико-математического факультета Томского государственного университета (ТГУ) в 1929. Дипломная работа на тему «О делениях бинарных форм данного линейного вида» (не защищал ввиду отмены защиты дипломных работ в это время).

Научно-педагогическая деятельность 
 В 1927 преподавал на курсах по подготовке в вуз при ТГУ. В 1929 преподавал на курсах по подготовке в вуз при паровозных депо станции Тайга.
 С осени 1929 — сверхштатный ассистент по кафедре математики в Сибирском технологическом институте.
 В 1930/1931 учебном году- штатный ассистент в Сибирском угольном институте и, кроме того, по совместительству в ТГУ.
 С 1931/1932 учебного года — штатный ассистент ТГУ, вёл самостоятельное преподавание различных математических дисциплин.
 В 1932/1933 учебном году — доцент ТГУ, одновременно читал лекции по теоретической механике в Сибирском геологоразведочном институте.
 В 1933/1934 учебном году — доцент ТГУ, заведующий кафедрой теоретической механики в Сибирском горном институте.
 С 1934 — и. о. заведующего кафедрой теоретической механики ТГУ. Рекомендуя А. К. Минятова на эту должность, профессор В. Д. Кузнецов характеризовал его как «весьма талантливого педагога и научного работника».

Также был заведующим сектором НИИ математики и механики (НИИ ММ) при ТГУ.

Арест и гибель 
Арестован 15 сентября 1936, обвинён в участии в деятельности «троцкистской фашистско-террористической организации». По воспоминаниям его брата В. К. Минятова, был арестован на вокзале по возвращении из научной командировки в Москву. Приговорён к расстрелу 28 апреля 1937 и в тот же день расстрелян.

Труды 
Автор ряда научных работ, в том числе:
 О построении интерполяционных формул (Московский Математический сборник).
 Сравнительное исследование дифференциальных разностных уравнений (сборник НИИ ММ).
 Об одной теореме, касающейся приближенного вычисления определенных интегралов (сборник НИИ ММ).

Ссылки 
 Старые мастера
 Александр Минятов (из расстрельных списков)
 Александр Минятов
 Список публикаций на Zentralblatt MATH

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1908 году
Умершие в 1937 году
Математики России
Репрессированные в СССР
Математики по алфавиту
Преподаватели Томского государственного университета
Выпускники Томского государственного университета
Расстрелянные в СССР
Казнённые в 1937 году
Посмертно реабилитированные в СССР